El Condado de Frederick es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Frederick (Maryland)
 Condado de Frederick (Virginia)